Ле-Виньо́ (, ) — коммуна во Франции, находится в регионе Прованс — Альпы — Лазурный Берег. Департамент коммуны — Верхние Альпы. Входит в состав кантона Л’Аржантьер-ла-Бессе. Округ коммуны — Бриансон.

Код INSEE коммуны — 05180.

Население 
Население коммуны на 2008 год составляло 464 человека.

Экономика 
В 2007 году среди 307 человек в трудоспособном возрасте (15—64 лет) 252 были экономически активными, 55 — неактивными (показатель активности — 82,1 %, в 1999 году было 74,0 %). Из 252 активных работали 235 человек (119 мужчин и 116 женщин), безработных было 17 (8 мужчин и 9 женщин). Среди 55 неактивных 15 человек были учениками или студентами, 20 — пенсионерами, 20 были неактивными по другим причинам.

Достопримечательности 
 Перевал де ла Пустерль (1763 м)
 Церковь Сен-Лоран (XV—XVI века)
 Часовня Сен-Клод

Фотогалерея

См. также 
 Список округов Франции

Примечания

Ссылки